

Persone 
 Robert Bergland (1928-2018) – politico statunitense

Geografia

Austria 
 Bergland – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Stati Uniti d'America 
 Bergland – area non incorporata e township nella contea di Ontonagon (Michigan)

Ungheria 
 Bergland – antico nome tedesco di Hegyvidék, distretto della città di Budapest